Ёлкино — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области.

Является адмцентром Ёлкинского сельского поселения.

География

Улицы

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Чернышковского района